Donalies ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Donalies (* 1959), deutsche Linguistin
 Franz Donalies (1872–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Georg Donalies (1868–1914), preußischer Major
 Heinrich Donalies (1820–1886), deutscher Richter